KFLG steht für:
 Flagstaff Pulliam Airport (ICAO-Code), US-amerikanischer Flughafen

KflG steht für:
 Kraftfahrliniengesetz, österreichisches Bundesgesetz über die linienmäßige Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, siehe Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte

Abkürzung